Островское — название географических объектов.

Россия 
 Островское — посёлок в Костромской области, административный центр Островского района.
 Островское — железнодорожная станция (тип населенного пункта) в Островском районе Костромской области.
 Островское — село в Джанкойском районе Крыма.
 Островское — село в Первомайском районе Крыма.
 Островское (быв. Кууритсансуо) — болото в Выборгском районе Ленинградской области, исток реки Сестры.

Украина 
 Островское — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Островское — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Островское — упразднённое село в Боровском районе Харьковской области.

См. также 
 Островское соглашение
 Островское сельское поселение
 Островская
 Островский